Беоулф може да се отнася за:
 Беоулф, англосаксонска епическа поема;
 Беоулф, главният персонаж в поемата;
 Беоулф, филм от 1999 година;
 Беулф, филм от 2007 година;